Termín běhoun je užíván ve více významech
 koberec
 nehnané dvojkolí lokomotivního pojezdu (viz pojezd parní lokomotivy)
 vnější vrstva pneumatiky zajišťující kontakt s terénem
 horní (otáčející se) mlýnský kámen
 obíhající kolo (válec) kolového mlýna
 cihla ve zdivu (kolmá na vazák)
 mladé prase obého pohlaví určené buď k plemenitbě, anebo výkrmu
 druh ubrusu

Externí odkazy